

Personnalités 

 Carlos de Candamo (1871-1946), sportif péruvien puis diplomate ;
 Manuel Candamo Iriarte (1841-1904), homme d'État péruvien, président de la République ;
 Teresa de la Cruz Candamo (1875-1953), religieuse péruvienne, fondatrice d'ordre, vénérable.

Lieux 

 Candamo, commune dans la communauté autonome des Asturies, en Espagne.